XVII Mistrzostwa Świata Wojskowych w zapasach w 1997 rozgrywane były w dniach 15 – 18 października w dzielnicy Rzymu, Ostii.

Tabela medalowa

Rezultaty

Mężczyźni

Styl klasyczny

Styl wolny

Przypisy 

1997 w zapasach
Sport w Rzymie
1997 we Włoszech
Mistrzostwa świata wojskowych w zapasach
Zapasy we Włoszech